Аматиљо има више значења:

 Аматиљо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аматиљо (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аматиљо (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику